Coppa LEN 2005-2006 – pallanuoto maschile
Coppa LEN 2005-2006 – pallanuoto femminile